Симеóн Бекбулáтович (до крещения Саин-Булат хан, , в монашестве Стефан; умер , Москва) — касимовский хан в 1567—1573 годах, сын Бек-Булата, правнук Ахмат-хана, правившего Большой Ордой. Вместе с отцом перешёл на службу к Ивану IV Грозному. Участвовал в Ливонских походах 1570-х годов.

В 1575 году Иван lV настоял на именовании Симеона «великим князем всея Руси» (октябрь 1575 — сентябрь 1576), хотя, в сущности, политического веса Симеон не имел и оставался лишь номинальным правителем. От име­ни Симеона Бекбулатовича вёлся документо­обо­рот на основной территории Русского царства, за исключением удела Ивана IV. Формально страна была разделена на владения Великого князя Симеона и на «удел» Ивана, но фактически правителем государства оставался Иван Васильевич.

C 1576 года — великий князь Тверской.

Касимовский хан 
Сын Бек-Булата — султана Ногайской орды, потомок Чингисхана, в официальных документах именовался астраханским царевичем.

«В Казани взяли в плен ещё одного юношу царского рода, которого также крестили, назвав Симеоном, и женили на дочери князя Ивана Мстиславского (Iohann Mossisloffsci), знатного боярина (een groot heere)», — сообщает Исаак Масса.

В конце 1560-х годов Иван Грозный сделал его ханом в Касимове. Принимает участие в Ливонской войне, в походах 1571—1573 годов под Орешек, Пайде, Колывань. Русское войско, которое возглавляли Симеон и Иван Фёдорович Мстиславский, было наголову разбито шведами под Коловерью (Лоде) 23 января 1573 года.

В июле 1573 года по настоянию Ивана IV Саин-Булат крестился с именем Симеон в селе Кушалино. Весной 1576 года он взял в жёны княгиню Анастасию Мстиславскую, дочь князя Ивана Фёдоровича Мстиславского, бывшего главы земщины. Она была внучкой Петра Ибрагимовича и Евдокии, младшей сестры великого князя Василия III. Таким образом, она была потомком Софии Палеолог. В браке с Симеоном родилось шестеро детей: три сына — Фёдор, Дмитрий, Иоанн и три дочери: Евдокия, Мария, Анастасия. Это были последние потомки Ивана III и Софии Палеолог, известные по письменным источникам (не считая князей Голицыных, потомков другой дочери Ивана Фёдоровича Мстиславского, Ирины). Точная их судьба неизвестна, но последний сын Симеона Иоанн не отличался крепким здоровьем и, по-видимому, скончался до 1600 года.

Симеон Бекбулатович, вероятно, пережил всех своих детей и супругу, постригшуюся в инокини под именем Александры и умершую 7 июня 1607 года. Она была похоронена в Симоновом монастыре, семейной усыпальнице князей Мстиславских.

Великий князь всея Руси 
В октябре 1575 года царь Иван Васильевич по невыясненным причинам «отрёкся» от престола и возвёл на него Симеона Бекбулатовича, выделив себе особый удел. Осенью этого года в Успенском соборе Кремля Симеон был посажен Иваном Грозным на царство:

«…посадил царем на Москве Симеона Бекбулатовича и царским венцом его венчал, а сам назвался Иваном Московским и вышел из города, жил на Петровке; весь свой чин царский отдал Симеону, а сам ездил просто, как боярин, в оглоблях…»

Царь председательствовал в думе земских бояр и издавал от своего имени правительственные указы. Во вре­мя по­соль­ских це­ре­мо­ний Симеон Бекбулатович си­дел ря­дом с Ива­ном IV.

Симеон жил в Москве, окружённый пышным двором, в то время как Грозный поселился в скромной обстановке на Петровке. В своих посланиях Симеону Иван Грозный соблюдал принятые уничижительные формулы обращения подданного к царю: «Государю великому князю Семиону Бекбулатовичю всеа Русии Иванец Васильев с своими детишками, с Ыванцом да с Федорцом, челом бьют».

Симеон Бекбулатович пробыл великим князем всея Руси 11 месяцев. Известны жалованные грамоты, писанные от его имени. В августе 1576 года (по другим данным — не позднее 2 сентября 1576 года) Иван Васильевич вернулся на трон, а царя Симеона жаловал великим княжеством Тверским с титулом Великого князя Тверского.

В 1580 году по писцовой книге основных владений Симеона было 13 500 десятин пахотной земли. Симеон имел свой великокняжеский двор — свои приказы, своих бояр и стольников, дворец в Твери и постоянную резиденцию в богатом селе Кушалино. Дарованными ему землями распоряжался почти самовластно, обладал особым правом судить и жаловать «людишек своих». После 1585 года, однако, источники перестают называть его «великим князем Тверским», что, по мнению историков, указывает на лишение титула.

Версии становления Великим князем всея Руси 
Существуют разные версии, для чего понадобился «политический маскарад» (по определению В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова), при котором Иван Грозный продолжал сохранять власть. Современник событий, английский посол Джайлс Флетчер утверждал, что таким образом Иван сумел конфисковать церковное имущество от имени нового царя, сам как бы с этим не соглашаясь:

К концу года заставил он нового государя отобрать все грамоты, жалованные епископиям и монастырям, коими последние пользовались уже несколько столетий. Все они были уничтожены. После того, как бы недовольный таким поступком и дурным правлением нового государя, он взял опять скипетр и будто бы в угодность церкви и духовенству дозволил возобновить грамоты, которые роздал уже от себя, удерживая и присоединяя к казне столько земель, сколько ему самому было угодно.

Другие предположения (внешнеполитическая необходимость, испуг Ивана Грозного некими предсказаниями, якобы напророчившими на этот год «московскому царю смерть», необходимость усиления террора и прочие) не были доказаны. Существует версия, что отречение Грозного связано было с серьёзным внутренним кризисом:

Видимо, царь и его окружение долго ломали голову над тем, как без согласия думы возродить опричный режим и в то же время сохранить видимость законности в Русском государстве, пока склонность к шуткам и мистификациям не подсказала царю нужное решение.
По мнению Дональда Островски, выбор Ивана пал на Симеона по той причине, что последний являлся представителем рода Чингизидов, а следовательно, имел необходимый авторитет в системе политических представлений того времени — особенно в том случае, если соответствует действительности известие Даниэля Принтца о готовившемся в это время заговоре бояр против Ивана Грозного с целью посадить на московский престол крымского хана Девлет-Герая — другого представителя рода Чингизидов. Теория Островски, однако, не нашла поддержки других специалистов.

Исаак Масса трактует совершенно иначе, а именно, что Симеон служил Ивану Грозному а после его смерти служил Годунову:

Борис призвал к себе касимовского царя Симеона, который был сыном царя казанского, как о том сказано при описании жизни тирана, и был женат на сестре главного воеводы Мстиславского. Этому Симеону Бекбулатовичу (Bicbolatiovits) как повелителю всех касимовских татар велено было собрать всё своё войско (gantse macht), которое составило до сорока тысяч конных татар; Борис повелел ему напасть с этим на Комарицкую волость и всё разорить, пожечь и истребить.

Лишение титулов 

После смерти царя Фёдора Ивановича в 1598 году претендовавшие на власть знатные роды решили консолидироваться вокруг Симеона против Бориса Годунова. Годунов вынужден был принимать меры. Целуя крест новому царю Борису Годунову, каждый боярин должен был обещать «царя Симеона Бекбулатовича и его детей и иного никого на Московское царство не хотети видети…». В правление Бориса Годунова Симеон был лишён удела и сведён на одну тверскую вотчину — сослан на житьё в тверское село Кушалино. В 1605 году присягавшие сыну Годунова Федору II давали то же самое обязательство. Симеон обеднел, ослеп (есть ряд версий в пользу того, что он был ослеплён по указанию Бориса Годунова, Никоновская летопись: «Враг вложи Борису в сердце и от него (Симеона) быти ужасу… и повеле его ослепити») и жил в скудости. После избрания на царство Бориса Годунова противники его повели агитацию в пользу Симеона, и напуганный Борис сослал того в отдалённый город. Свои накопления он стал расточать на строительство храмов и на вклады в монастыри, особо богатые вклады он отправил на Соловки.

Лжедмитрий I постриг Симеона в иноки под именем старца Стефана в Кирилло-Белозерском монастыре (1606), где двадцатью годами раньше окончил свои дни его тесть, старец Иона. Василий Шуйский в том же году приказал сослать его на Соловки. Всё это время он посылал в столицу грамоты с просьбой вернуть его в Кирилло-Белозерский монастырь. В 1612 году его вернули в Кириллов, а после воцарения Михаила Фёдоровича Романова — в Москву. Умер  года и был похоронен рядом с супругой в Симоновом монастыре. На надгробии была надпись: «Лета 7124 году генваря в 5 день преставился раб Божий царь Симеон Бекбулатович во иноцех схимник Стефан». Ныне на месте монастыря находится Дворец культуры ЗИЛа, могила утрачена.

Семья

Примечания

Литература 
 
 Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 2. — СПб., 1864.
 Вернадский Г. В. Московское царство. — I. Основание русской евразийской империи (5 часть). — Гл. 5. Последствия опричнины и конец Ливонской войны
 Лилеев Н. В. Симеон Бекбулатович, хан Касимовский, великий князь всея Руси, впоследствии великий князь Тверской. 1567—1616 г.: Исторический очерк. — Тверь, 1891.
 Большая энциклопедия. Т. 17. — СПб.: Т-во «Просвещение», без даты (не ранее 1903).
 Ульяновский В. И. Россия в начале Смуты: Очерки социально-политической истории и источниковедения. — К., 1993. Ч. 1.
 Шикман А. П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. — М., 1997.
 Беляков А. В. Симеон Бекбулатович // Единорогъ. Вып. 2. — М., 2011.
 Беляков А. В. Чингисиды в России XV—XVII веков: просопографическое исследование. — Рязань, 2011.
 Беляков А. В. Симеон Бекбулатович: пример адаптации выходцев с Востока в России XVI в. — СПб.: Нестор-История, 2022. — 408 с.

Ссылки 
 Касимовское «царство» // проект «Хронос»

Касимовские правители
Правители России
Монархи, насильно постриженные в монахи
Русские монархи, пострижённые в монахи
Участники Ливонской войны
Заключённые тюрьмы Соловецкого монастыря
Иван Грозный
1575 год в России
Тукатимуриды
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Обращение в христианство